Christmas Island (česky Vánoční ostrov) může být:

 Vánoční ostrov – australské teritorium v Indickém oceánu
 Kiritimati, též Vánoční ostrov – největší atol na světě, část republiky Kiribati v Tichém oceánu
 Christmas Island (Nové Skotsko) – vesnice v Novém Skotsku
 Christmas Island (Tasmánie) – ostrov v Tasmánii
 Christmas Island (album) – album písničkáře Jimmyho Buffetta

Rozcestníky - místopisné jméno